Contea di St. Clair (Alabama)
Contea di St. Clair (Illinois)
Contea di St. Clair (Michigan)
Contea di St. Clair (Missouri)